Деказ () — французская фамилия.
 Эли Деказ (1780—1860) — фр. политик и государственный деятель, в течение трёх месяцев возглавлял кабмин Франции.
 Луи Деказ (1819—1886) — фр. политик и государственный деятель, сын предыдущего, министр иностранных дел 1873—1877.
 Жан Деказ (1864—1912) — французский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.